Олег Антонович Яно́вский (; род. 6 апреля 1951, Крички, Минская область) — советский и белорусский  и историограф. Профессор Белорусского государственного университета, кандидат исторических наук.

Биография 
Родился 6 апреля 1951 года. В 1966 году окончил Радошковичскую восьмилетнюю, в 1968 году — Заславскую среднюю школу № 2.

С 1973 года, по окончании исторического факультета Белорусского государственного университета, — старший лаборант кафедры истории СССР того же факультета; оформлял музей истории БГУ. Являлся членом Комитета народного контроля университета. С 1977 года читал лекции и вёл занятия по истории СССР и обществоведению на подготовительном отделении БГУ. С 1978 года — преподаватель кафедры истории СССР; преподавал на подготовительном отделении, на вечернем отделении филологического факультета и на заочном факультете БГУ. В 1980 году окончил заочную аспирантуру по кафедре истории СССР под руководством доцента кафедры А. И. Кожушкова.

С 1983 года — доцент кафедры истории СССР досоветского периода; с 1991 года — заместитель декана исторического факультета, с 1996 года — декан исторического факультета. С 1998 г. одновременно — заведующий кафедрой истории России. С 2000 года — проректор по учебной работе; с 1 ноября 2001 по декабрь 2003 года — первый проректор БГУ. Продолжает заведовать кафедрой истории России.

В 1990-е гг. читал общие курсы по истории России с древнейших времен до конца XVIII в., специальные курсы по проблемам внешней и внутренней политике стран Восточной и Центральной Европы. Читает лекции по общепрофессиональной дисциплине «Истории России и Украины» (с древнейших времен до конца XVIII в.), а также специальные курсы:
 Внешнеполитический фактор в формировании и эволюции российской государственности;
 Университет как особая социальная конструкция и субъект общественно-политических процессов в России и Беларуси;
 Внутренняя политика Екатерины ІІ: консерватизм и новации;
 Внешняя политика и дипломатия Рюриковичей и первых Романовых (от Ивана III до Петра I);
 Современная Россия в освещении СМИ и научном обобщении;
 Феномен Университета: от исторических основ к современным цивилизационным парадигмам;
 Российский «просвещённый абсолютизм»: общее и особенное;
 Россия в системе международных отношений позднего средневековья и начала Нового времени.
Преподаёт также на кафедре истории нового и новейшего времени.

Участвовал в становлении новой символики Белорусского государственного университета («папараць-кветка»); инициировал многотомное издание избранных научных работ БГУ (1921—2001) различных направлений. Впервые в мировой практике высшей школы инициировал введение нового предмета — университетоведения.

Являлся членом Научно-методического совета при Министерстве образования Республики Беларусь, вице-президентом ассоциации белорусских историков, учёным секретарём Объединённого Совета БГУ. Состоит в редколлегиях научных исторических журналов.

Научная деятельность 
В 1981 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Трудовой вклад вузовской молодежи Белоруссии в выполнение народнохозяйственных задач девятой пятилетки (1971—1975 гг.)». С 1985 года — доцент, с 2003 — профессор по специальности «История».

Основные направления исследований:
 внешнеполитические отношения стран Восточной Европы периода средневековья,
 история становления в Беларуси высшей школы; в том числе:
 оценка роли и места БГУ в становлении и развитии белорусской нации
 оценка роли отдельных личностей в развитии университетского образования (статьи о А. Г. Червякове, Н. М. Никольском, В. Кнорине, Д. П. Кончаловском, А. И. Дьякове, Н. М. Бладыко, Я. П. Кореневском, В. И. Пичете; монография «История Белорусского государственного университета в биографиях его ректоров»);
 история России XV—XVIII вв.

Подготовил 10 кандидатов наук.

Автор более 200 статей, книг, учебных пособий, а также учебных программ для ВУЗов и общеобразовательных учреждений.

Избранные труды 

 История России и Украины (XIX — начало XX в.): пособие для студентов ист.фак.спец. 1-21 03 01 «История (по направлениям)» : В 2 ч.
 Ч. 1 / Под ред. О. А. Яновского, В. В. Сергеенковой. — Минск: БГУ, 2008.
 Ч. 2 / под ред. В. В. Сергеенковой, О. А. Яновского. — Минск: БГУ, 2010.
 Меньковский В. И., Яновский О. Я., Бригадина О. В. и др. Современная историография новейшей истории России и истории СССР: справ.-библиогр. пособие для студентов ист. специальностей / Под ред. В. И. Меньковского. — Минск: РИВШ, 2007.
 Яновский О. А. Исторический факультет Белгосуниверситета как центр исторический науки и образования в Республике Беларусь // Университеты и общество. Сотрудничество университетов на рубеже веков: Матер. / Междунар. конф. университетов стран СНГ и Балтии, 1-я. — М.: Изд-во МГУ, 2001.
 Яновский О. А. Кафедра — основа творчества, источник качества образования в БГУ // Белорусский государственный университет: Кафедра — ключевое звено качества университетского образования: Матер. науч.-метод. семинара — Минск: Издат. Центр БГУ, 2004.
 Яновский О. А. Кафедра — основная структура университета, обеспечивающая качество образования // Университеты и общество. Сотрудничество университетов в ХХІ веке : Матер. / Науч.-практ. конф. университетов, 2-я. — М.: МГУ, 2003.
 Яновский О. А. Первое поколение белорусской советской интеллигенции: поиск себя в условиях «своих-чужих» тоталитаристских режимов // Отечественная и мировая интеллигенция в кризисные периоды истории : Матер. / Междунар. науч.-теор. конф., 21-я. — Иваново: Ивановский гос. ун-т, 2010. — С. 201—202.
 Яновский О. А. Первые профессора БГУ В. И. Пичета и Д. П. Кончаловский: позиции и судьбы ученых «старой» формации // Веснік БДУ. Сер. 3. — 2006. — № 3.
 Яновский О. А. Преподавание социально-гуманитарных дисциплин в БГУ: прошлое в настоящем, настоящее — для будущего // Вышэйшая школа. — 2001. — № 4.
 Яновский О. А. Тернистая дорога к марксизму, или российская интеллигенция в белорусских реалиях 1920-х годов // Интеллигенция и мир : Росс. междисциплинарный журн. социально-гуманитарных наук. — 2010. — № 1. — С. 27-43.
 
 Яновский О. А. 1861 г. и возобновление цивилизационных перспектив Беларуси (или к вопросу о европейском векторе развития) // Палітычныя, сацыяльна-эканамічныя і этнакультурныя працэсы на тэрыторыі Белаурсі ў XIX — пачатку XX ст.: Да 150-годзя скасавання прыгоннага права ў Расійскай імперыі : матэр. Рэсп. навук.-тэарэт. канф. — Мінск : БДПУ, 2011.
 Яновский О. А. Экзамены на выживание у суровой «учительницы жизни» (к 120-летию со дня рождения Александра Антоновича Савича) // Российские и славянские исследования: науч. сб. — Минск: БГУ, 2010. — Вып. 5.
 
 Яновский О. А., Бобышев В. И. Дипломатия и дипломаты России (от Ивана III до Петра Великого). — Минск: Издательский центр БГУ, 2000.
 
 
 Яновский О. А., Казаков Ю. Л., Кохановский А. Г. и др. История Беларуси: Учебное пособие. — Минск: МП «Беларыт», 1997.
 
 Яновский О. А., Яновская В. В. Три источника о трех историках… // Российские и славянские исследования: Научн. сб. — Минск: БГУ, 2009. — Вып. 4.
 Яноўскі А. А. Аб распачынаннi гістарычнай адукацыi на Беларусi // Гістарычная навука ў Белдзяржуніверсітэце на рубяжы тысячагоддзяў : Матэр. / Рэсп навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю заснавання гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта. — Минск: БДУ, 2000.
 Яноўскі А. А. Аляксандр Рыгоравіч Чарвякоў і БДУ: да пытання аб ролі асобы ў станаўленні адукацыйнай сферы Беларусі // Новейшая история (1991—2006 гг.): государство, общество, личность: Матер. междунар. науч.-практ. конф. — Минск: НАН РБ: Белорус. наука, 2006.
 Яноўскі А. А. Беларускі перыяд жыцця і дзейнасці У. І. Пічэты (аб увядзенні ў навуковы ужытак звестак з яго «крымінальнай справы») // Працы гістарычнага факультэта БДУ: навук. зб. — 2006. — Вып. 1.
 Яноўскі А. А. Беларускi універсітэт: ад iдэi да ўвасаблення // Выбраныя навуковыя працы Беларускага дзяржаўнага універсітэта: у 7 т. — 2001. — Т. 2: Гісторыя. Філалогія. Журналістыка.
 Яноўскі А. А. Гартаючы архіўныя старонкі (М. М. Нікольскі і Ў. М. Перцаў на пачатку дзейнасці БДУ) // Вытокі гістарычнай навукі БДУ : Зб. навук. артыкулаў, прысвечаных 125-годдзю з дня нараджэня акадэмікаў М. М. Нікольскага і Ў. М. Перцава і 70-годдзю гістарычнага факультэта БДУ. — Минск: БДУ, 2005.
 Яноўскі А. А. Гістарычны факультэт БДУ: позірк на мінулае i сучаснае // Беларускi гістарычны часопіс. — 2000. — № 1.
 Яноўскі А. А. З гісторыi універсітэцкага гарадка // Вышэйшая школа. — 2001. — № 5.
 Яноўскі А. А. Захаванне сацыяльнай памяці інтэлігенцыяй БДУ ў першыя гады яго дзейнасці (Да пастаноўкі пытання) // Крыніцазнаўства, археаграфія, архівазнаўства ў XX—XXI ст. у Беларусі: Зб. навук. артык., прысвечаных 100-годдзю з дня нараджэння М. М. Улашчыка. — Мінск: БДУ, 2008.
 Яноўскі А. А. Зона Аўгустоўскага канала і Беларускі універсітетэт як прыклады інтэлектуальных інфраструктур і камунікацый у Беларусі XIX—XX стагодзяў // Kanal Augustowski i wspolczesna ekoturystyka : (Августовский канал и современный экотуризм). — Pultusk etc.: Wydawca Akademia humanistyczna im. Aleksandra Gieyztora w Pultusku, 2008.
 Яноўскі А. А. І прафесар, і кіраўнік: некаторыя радкі з біяграфіі Мікалая Міхайлалавіча Нікольскага // Працы гістарычнага факультэта БДУ. — 2008. — Вып. 3.
 Яновский О. А. Інтэлігенцыя Беларусі ў фарміраванні адукацыйна-навуковай прасторы 1920-х гг. (некаторыя аспекты пытання) // Беларусь: этапы станаўлення дзяржаўнасцi (да 90-годдзя ўтварэння БССР) : Матэр. міжнар. навук.-практ. канф. — Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2009.
 Яноўскі А. А. На шляху да Беларускага універсітэта: грамадскія імкненні і палітычныя перашкоды // Polska — Europa — Swiat XX wieku / Pod red. W.Wierzbienca. — Rzeszow, 2005.
 Яноўскi А. А. Польскія накірункі дзейнасці Беларускага дзяржаўнага універсітэта ў 1920—1930 гг. // Czlowiek-Srodowisko-Kultura w polsko-bialoruskim dialogu / Red. naukowa A. Zelenkov, W.Lenart. — Pultusk; Minsk, 2004. — С. 179—188.
 Яноўскі А. А. Расійскія рэвалюцыі 1917 года ў лёсе Беларусі // Матэрыялы «круглага стала», які адбыўся 19 верасня 2007 г. у Інстытуце гісторыі НАН Беларусі // Беларускі гістарычны часопіс. — 2008. — № 1.
 Яноўскі А. А. У пошуках аптымальных методык выкладання (з гісторыі арганізацыі вучэбнага працэсу ў БДУ ў 1920-1930-я годы). // Гісторыя: праблемы выкладання. — 2006. — № 10.
 Яноўскі А. А. Фарміраванне кірункаў гістарычных даследаванняў у БДУ на пачатку яго дзейнасці (1920-1930-я гады) // Проблемы методологии исследований истории Беларуси: Матер. Междунар. науч. конф. — Минск: Беларус. наука, 2008.
 Яноўскі А. А. Царкоўна-рэлігійныя аспекты дзейнасці ў БДУ (1920-30-я гг.) // Канфесіі на Беларусі: гісторыя і сучаснасць: Зб. матэр. міжнарод. навук.-практ. канф. — Брэст: Выд-ва БрДУ, 2005.
 Яноўскі А. А. Цікавыя знаходкi французскага даследчыка Фернанда Бокура // Беларускi гістарычны часопіс. — 1999. — № 2.
 Яноўскі А. А., Зельскі А. Г. Ананій Iванавіч Дзякаў // Веснік БДУ. Сер. 3. — 2000. — № 2.
 Яноўскі А. А., Зельскі А. Г. Нікiфар Міхайлавіч Бладыка // Веснік БДУ. Сер. 3. — 1999. — № 2.
 Яноўскі А. А., Зельскі А. Г. Трымацца гістарычнай праўды (да 125-годдзя з дня нараджэння рэктара БДУ У. І. Пічэты) // Российские и славянские исследования. — 2004. — Вып. 1.
 Яноўскі А. А., Зельскі А. Г. Язэп Пятровіч Каранеўскi // Веснік БДУ. Сер. 3. — 1999. — № 1.
 Яноўскі А. А., Кошалеў У. С., Фядосік В. А. Гісторыя: ад старажытных часоў да канца XVIII ст. Інтэграваны курс: эксперыментальны вучэбны дапаможнік для 11 класа / Пад рэд. У. С. Кошалева. — Минск, 2004.
 Яноўскі А. А., Менькоўскі В. І., Блашкоў Ю. А., Брыгадзіна В. В., Літвіноўскі І. А., Сяргеенкава В. В., Аржахоўскі І. В., Пазняк С. В. Гісторыя Расіі і Украіны // Вучэбная праграма для студэнтаў гіст.фак. спец. 1-21 03 01 «Гісторыя». — Ч. 1. — Минск: Выд. цэнтр БДУ, 2005.
 Яноўскі А. А., Ходзін С. М. Роля i месца крыніцазнаўства ва ўмовах шматузроўневай сістэмы навучання // Вісник Дніпропетровського університету : Iсторія та археологія. — 2000. — № 8.
 Яноўскі А. А., Ходзін С. М. Роля крыніцазнаўства ў падрыхтоўцы спецыялістаў гсторыкаў // Беларускi гістарычны часопіс. — 2000. — № 1.
 Яноўскі А. А., Ходзін С. М., Шумейка М. Ф. Памяць і слава: Беларускі дзяржаўны універсітэт. 1921—1941. — Минск: Выд. цэнтр БДУ, 2006. — 383 с.
 Яноўскі А. А., Шупляк П. А. Гістарычны факультэт БДУ ў працэсах нацыянальнага адраджэння (першы вопыт успамінаў і асэнсавання пераломнага моманту) // Российские и славянские исследования: Научн. сб. — Минск: БГУ, 2009. — Вып. 4.
 Яноўскі А., Яноўская В. На перасячэнні вузлавых пытанняў беларускай гісторыі (да 60-годдзя з дня нараджэння Дзмітрыя Уладзіміравіча Карава) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2009. — № 12.

Награды 
 Почётные грамоты БГУ (1981, 1985, 1989, 2006), Министерства образования и науки Беларуси (1994), Совета Министров Республики Беларусь (2001), ВАК Беларуси (2001), Национального собрания Республики Беларусь (2016)
 нагрудный знак «Отличник образования» Республики Беларусь (2003).

Примечания

Литература 
 Сяргеенкава В. В., Ходзін С. М., Лугаўцова С. Л., Цемушаў С. М., Кахновіч В. А. Летапісец Беларускага дзяржаўнага універсітэта (да 60-годдзя з дня нараджэння Алега Антонавіча Яноўскага) // Беларускі гістарычны часопіс. — 2011. — № 4. — С. 46—50.

Ссылки 
 
 
 Биография на сайте БГУ

Выпускники Белорусского государственного университета
Преподаватели Белорусского государственного университета
Деканы исторического факультета Белорусского государственного университета
Историки XXI века
Историографы